Las siglas PSG se pueden referir a:

 Paris Saint-Germain Football Club, equipo polideportivo francés.
 Polisomnografía nocturna, prueba médica para el diagnóstico de trastornos durante el sueño.
 Partido Socialista Galego, partido político de Galicia (España).
 Pucaru Stade Gaulois, club de rugby de Montevideo, Uruguay.
 Heckler & Koch PSG1, rifle de francotirador.
 Panty & Stocking with Garterbelt, serie japonesa creada por Gainax.

Siglas